Politician steht für:
 Politician (Schiff), britisches Dampf-Frachtschiff
 The Politician, US-amerikanische Fernsehserie (2019)